est un single et une chanson du projet Sky Sailing d'Adam Young, parue sur l'album .

Single musical sorti en 2010
Chanson de 2010

en:Brielle (song)